medialis vagy mediális: egy anatómiai sík
 medialis vagy középige, egy nyelvtani igenem